{{DISPLAYTITLE:(16954) 1998 KT48}}

A (16954) 1998 KT48 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. május 22-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16501–17000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói